Maniitsuarsuit bezeichnet:
 Maniitsuarsuit (Insel), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Maniitsuarsuit (Inselgruppe), Inselgruppe im Distrikt Maniitsoq, Grönland